En la historia de España, con guerra de Marruecos se puede hacer referencia a:
 la Primera Guerra de Marruecos de 1859-1860;
 la Guerra de Margallo de 1893-1894;
 la Guerra de Melilla de 1909;
 la Guerra del Rif de 1911-1927.